Stanisław Kłosowski (1913–1971) – polski pilot, kawaler Krzyża Złotego Orderu Virtuti Militari.
 Stanisław Kłosowski (ur. 1952) – polski biolog, profesor.